

Codici 
 RMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rimini-Miramare di Rimini (Italia)

Informatica 
 Remote Method Invocation

Religione 
 RMI – Religiose di Maria Immacolata (Missionarie Claretiane)
 RMI – Religiose di Maria Immacolata (per il Servizio Domestico)

Aziende 
 RMI – Reaction Motors, Inc.

Altro 
RMI – Rocky Mount Instruments, casa produttrice di strumenti musicali, tra cui il RMI 368 Electra Piano and Harpsicord